Seitengalerie steht für
Seitengalerie (Schiffbau)
Seitengalerie (Gebäude), Seitenempore